Osoby:
 Brian Belet – amerykański kompozytor
 Ivo Belet – belgijski polityk

Inne:
 Belet – demon

Zobacz też:
 Beled